

Persone 
 Abbà – cognome italiano, variante di Abate
 Arturo Abbà (1881-1953) – pittore italiano
 Giacomo Andrea Abbà (1780-1836) – filosofo italiano
 Giustina Abbà (1903-1974) – operaia, antifascista e partigiana italiana e croata
 Pietro Abbà Cornaglia (1851-1894) – compositore italiano

Altro 
 Abbà – termine religioso aramaico
 'Olam Ha-Ba – concetto della religione ebraica

Pagine correlate 
 ABBA
 Abba (disambigua)

Altri progetti